Krishna kan syfta på följande:

 Krishna, en av den indiska mytologins främsta gudar
 Krishnafloden, flod i Indien
 Krishna (distrikt), distrikt i Andhra Pradesh, Indien